Desa Slatri kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Slatri (administrativ by i Indonesien, lat -7,29, long 109,71), Jawa Tengah, 
 Desa Slatri (administrativ by i Indonesien, lat -6,95, long 108,95), Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar